Schwarzer Schwan steht für:

 Trauerschwan (Schwarzschwan), eine Art der Schwäne

Der Schwarze Schwan steht für:
 Der Schwarze Schwan (Nassim Nicholas Taleb), Buch von Nassim Nicholas Taleb
 Der Schwarze Schwan (Martin Walser), Drama von Martin Walser

Siehe auch:
 Induktionsproblem, philosophisches Problem
 Black Swan (Begriffsklärung)